Карлов, Георгий:
 Карлов, Георгий Александрович (род. 1971) — российский государственный и политический деятель, депутат Госдумы 6 созыва от партии «Единая Россия».
 Карлов, Георгий Николаевич (1905—1991) — советский художник-иллюстратор.